Fjelsø (plaats), plaats in Denemarken
 Fjelsø (parochie), parochie in Denemarken